

Presentación previa 
Paolo Lorenzi fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante James McGee.

Guido Pella derrotó en la final a James McGee.

Cabezas de serie 

  Teimuraz Gabashvili (Cuartos de final)
  Paolo Lorenzi (Semifinales)
  Damir Džumhur (Primera ronda)
  James Duckworth (Semifinales)

<ol start=5>
  Luca Vanni ''(Baja)
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Cuartos de final)
  Austin Krajicek ''(Segunda ronda)
  Horacio Zeballos ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de San Luis Potosí 2015